Труженка — название населённых пунктов на Украине:

 Труженка — посёлок в Никольском районе Донецкой области.
 Труженка — село в Бильмакском районе Запорожской области.